Феррандо () — имя собственное испанского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Феррандо, Рафаэль (род. 1966) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Пла д’Аргин. 
 Феррандо, Хуан (род. 1981) — испанский (каталонский) футбольный тренер.